Уерта лас Кармелитас има више значења:

 Уерта лас Кармелитас (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уерта лас Кармелитас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику